EGN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Geneina (Sudan)